Naro (Agrigento), een gemeente in de Italiaanse provincie Agrigento
 Naro (volk), een volk of stam, behorend tot de San
 Naro (taal), een taal, behoorend tot de Khoisan-talen (Botswana en Namibië)
 Gewog Naro, een gewog in Thimphu (Bhutan)
 Naro (Fiji), een plaats op het Fijische eiland Moala
 Naro-1, een Zuid-Koreaanse draagraket